Kaakkurilammi ("Smålomtjärn"). kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kaakkurilammi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Kaakkurilammi (Nedertorneå socken, Norrbotten, 733446-187152), sjö i Haparanda kommun, 
Kaakkurilammi (Nedertorneå socken, Norrbotten, 734337-187141), sjö i Haparanda kommun, 
Kaakkurilammi (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun, 
Kaakkurilammi (Pajala socken, Norrbotten),  sjö i Pajala kommun,

Se även
Kaakkurijärvi
Lomtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn